У́лица Шевченко — улица в южной части города Ярославля, пролегающая от улицы Слепнёва.

История 
Названа в 1938 году в честь украинского поэта и художника Тараса Шевченко (1814—1861). Упразднена в 2011 году в связи с фактическим исчезновением.

Существовавшие здания и сооружения 
 №9, 10, 11 — жилые дома
 №16 — дом пионеров

См. также 
 Улицы Ярославля

Примечания

Литература 

 Козлов П. И., Маров В. Ф. Ярославль: 975 лет. Площади, улицы памятники истории и культуры. — Ярославль: Верх.-Волж. кн. изд-во, 1985. — 127 с.

Улица Шевченко